Mekavci su naseljeno mjesto u općini Gacko, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013. 

Na popisu 2013. godine bilo je bez stanovnika.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Gacko